Уитни Ветта (), известная также как Уитни Фокс () — американский сценарист. Работала над проектами «Мой шумный дом», «Шиммер и Шайн» и «Турбо-Агент Дадли».

Биография 
Уитни Ветта родилась 27 декабря 1989 года в штате Иллинойс, США.

Начинала свою карьеру в 20 лет. В 2009 году принимала участие в создании ТВ-фильма «The Neighborhood Ball: An Inauguration Celebration» как ассистентка по производству. После этого началась карьера сценариста. Работала сценаристом в различных мультсериалах канала Nickelodeon, таких как «Шиммер и Шайн», «Турбо-Агент Дадли», «Робот и Монстр» и «Мой шумный дом.

Личная жизнь 
Дружит с Сэмми Кроули. Имеет дочь Софи.

Фильмография

Ссылки 
 
 

Родившиеся в Иллинойсе
Сценаристы США